Mais n'te promène donc pas toute nue – film del 1906 diretto da Louis Feuillade
 Mais n'te promène donc pas toute nue – film del 1936 diretto da Léo Joannon
 Mais n'te promène donc pas toute nue – film per la televisione del 1971diretto da Jacques Audoir
 Mais n'te promène donc pas toute nue – film per la televisione del 1978 diretto da Jeannette Hubert